Рэ́йчел Мэ́ри Бе́ркли По́ртман (, р. 11 декабря 1960) — британский композитор, более всего известна своими работами в фильмах. Она была первой женщиной-композитором, завоевавшей премию «Оскар» в номинации за лучшую музыку к фильму (за картину «Эмма» в 1996 году. (Более ранними призёрами были женщины-авторы песен Барбра Стрейзанд (1977), Баффи Сент-Мари (1983) и Карли Саймон (1989), каждая из которых выиграла «Оскар», но в номинации «за лучшую песню к фильму»).

Биография 
Портман родилась 11 декабря 1960 года в Хейзлмире, Англия, и была дочерью Пенелопы (в девичестве Моуэт) и Беркли Чарльза Портмана. Она училась в школе Чартерхаус и в Ворцестерском колледже, Оксфорд.

Портман номинировалась на Оскара за её работу над картинами «Правила виноделов» в 1999 году и «Шоколад» в 2000 году. Также она писала музыку для десятков других фильмов, в том числе неиспользованную к фильму «Честная куртизанка» (Джордж Фентон заменил её, но некоторые материалы Портман всё же остались в фильме). Для телевидения она написала музыку ко всем 13 эпизодам телесериала «The Storyteller» Джима Хенсона и к двум эпизодам телесериала «Час Джима Хенсона» («Monster Maker» и «Living with Dinosaurs»).

Среди её работ также есть детская опера «Маленький принц» (которая позднее была адаптирована для телевидения) и мюзикл, основанный на книгах «Маленький домик в прерии» Лауры Уайлдер (2008). Портман было поручено написать музыкальную партию для хора к сериала BBC Proms в августе (2007).

Она вышла замуж за кинопродюсера Уберто Пазолини в 1995 году. У них трое детей: Анна, Джилия и Ники.

19 мая 2010 года Рэйчел Портман была награждена BMI в области фильмов и телевидения премией Ричарда Кирка, которая вручается композиторам за значительный вклад в музыку кино и телевидения. Портман вошла в историю BMI как первая женщина-композитор, получившая эту награду и встав в один ряд с такой элитой, как Кристофер Янг, Джордж С. Клинтон, Марк Мозербах, Дэнни Эльфман, Алан Менкен, , Лало Шифрин, Джон Барри и Джон Уильямс.

Портман была произведена в дамы Ордена Британской империи в Новый 2010 год.

Музыка к фильмам 

 Привилегированный (1982)
 Отражения (1984)
 Last Day of Summer (1984)
 Четыре дня в июле (1985)
 Sharma and Beyond (1986)
 Good as Gold (1986)
 A Little Princess (1986)
 1914 All Out (1987)
 Короткая стрижка и кудри (1987)
 The Falklands War: The Untold Story (1987)
 90 Degrees South (1987)
 Сказочник (1988) TV Series
 Loving Hazel (1988)
 Sometime in August (1988)
 Женщина в чёрном (1989)
 Молодой Чарли Чаплин (1989)
 Monster Maker (1989)
 Living with Dinosaurs (1989)
 Драгоценный Бейн (1989) (TV)
 Не апельсинами едиными… (1990)
 Shoot to Kill (1990)
 Сладости жизни (1990)
 Сказочник: Греческие мифы (1990)
 The Widowmaker (1990)
 Там, где даже ангелы боятся появиться (1991)
 Антония и Джейн (1991)
 Flea Bites (1991) (TV)
 Второе дыхание (1992)
 Mr. Wakefield’s Crusade (1992) (TV)
 Rebecca’s Daughters (1992)
 The Cloning of Joanna May (1992)
 Друзья (1993)
 Клуб радости и удачи (1993)
 Бенни и Джун (1993)
 Итэн Фроум (1993)
 Great Moments in Aviation (1993)
 Дорога на Веллвилл (1994)
 Только ты (1994)
 Сирены (1994)
 Война пуговиц (1994)

 Вонгу Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар (1995)
 Город хулиганов  (1995)
 Дым (1995)
 Пироманьяк: История любви (1995)
 Комната Марвина (1996)
 Эмма (1996)
 Приключения Пиноккио (1996)
 Красавица и чудовище: Чудесное Рождество (1997)
 Дурман любви (1997)
 Любимая (1998)
 Вот такие пироги (1998)
 Правила виноделов (1999)
 Крысолов (1999)
 Другая сестра (1999)
 Шоколад (2000)
 Легенда Баггера Ванса (2000)
 Сближение (2000)
 Новое платье императора (2001)
 Николас Никлби (2002)
 Правда о Чарли (2002)
 Война Харта (2002)
 Улыбка Моны Лизы (2003)
 Запятнанная репутация (2003)
 Манчжурский кандидат (2004)
 Lard (2004)
 Оливер Твист (2005)
 Define Normal (2005)
 Благодаря Винн Дикси (2005)
 Дурная слава (2006)
 Дом у озера (2006)
 H2Hope: The Water Diviner’s Tale (Musical, BBC Prom 57) (2007)
 Джинсы-талисман 2 (2008)
 Герцогиня (2008)
 Серые сады (2009)
 Не отпускай меня (2010)
 Милый друг (2011)
 Один день (2011)
 Я не знаю, как она делает это (2011)
 Как украсть небоскрёб (2011)
 Обет (2012)
 Остановившаяся жизнь (2013)
 Собачья жизнь (2017)

Примечания

Ссылки 
 Rachel Portman Official Website rachelportman.co.uk 
 
 Rachel Portman at Chester Novello 
 Rachel Portman at The Danish Filmmusic Society (DFS) 

Выпускники Чартерхауса
Кинокомпозиторы Великобритании
Оперные композиторы Великобритании